Olaszország
Certosa di Pavia, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Certosa di San Martino, egykori kolostor, ma múzeum Nápolyban